Список богомолов Украины содержит перечень видов насекомых из отряда Mantodea, зарегистрированных на территории Украины.

Богомолы являются насекомыми с неполным превращением. Вместе с прямокрылыми (Orthoptera), уховёртками (Dermaptera), веснянками (Plecoptera), эмбиями (Embioptera), привиденьевыми (Phasmida), тараканосверчками (Grylloblattodea), зораптерами (Zoraptera), отрядами Mantophasmatodea, Blattodea и несколькими ископаемыми отрядами их относят к систематической группе Polyneoptera.

Отряд Mantodea на территории Украины не очень разнообразен, поскольку страна находится у северной границы ареала этой группы насекомых, наиболее богато они представлены в тропических и субтропических регионах планеты. В пределах Украины распространены 7 видов богомолов из 2 семейств, все они, кроме обыкновенного богомола, встречаются только на самом юге страны — на юге степной зоны и в Крыму. Только обыкновенный богомол распространён по всей территории Украины, становясь, особенно в последние десятилетия, с общим потеплением климата, всё более обычным видом даже на севере страны. В то же время остальные нативные для природы Украины виды богомолов становятся всё более редкими, 4 вида занесены в Красную книгу Украины (2009), в категории редких и уязвимых видов, 3 из них также внесены в Красную книгу Республики Крым. Основной причиной сокращения численности этих видов является уничтожение естественных мест обитания: распахивание ещё сохранившихся участков целинных степей, перевыпас скота, степные пожары, высаживание в степях неестественных для этой стации лесонасаждений, уничтожение колков, использование пестицидов в сельском хозяйстве, застройка, в приморских районах — рекреационная нагрузка, а в Горном Крыму — выкорчёвывание шибляка и распахивание склонов гор. Наносит вред этим насекомым также их непосредственный сбор коллекционерами и изъятие из природы при сборе растений.

Условные обозначения 
Цветом в списке выделены:

Отряд Mantodea — Богомолы

См. также 
 Список прямокрылых Украины
 Список уховёрток Украины
 Список дневных бабочек Украины
 Список шмелей Украины
 Список стрекоз Украины
 Список насекомых, занесённых в Красную книгу Украины
 Фауна Украины

Комментарии

Примечания

Литература 
 

Фауна Украины